Этиго может означать:
 Этиго — историческая область в Японии;
 Этиго — равнина в Японии;
 Этиго — горный хребет в Японии.